Елена Антония (; 1550 −1595) — бородатая женщина и придворный шут Марии Испанской, фаворитка Маргариты Австрийской, фрейлина Констанции Австрийской. Родилась в Льеже.

Изображена на нескольких портретах, а также в произведениях графики. Одна из самых ранних задокументированных бородатых женщин.

См. также 

 Гирсутизм

Примечания 

Бородатые женщины